Змагання в бігу на 800 метрів у чоловіківна Олімпійських іграх 2012 року у Лондоні пройшли 6, 7 і 9 серпня 2012 року на Олімпійському стадіоні.

Рекорди 
Світовий рекорд встановлений на Олімпійських іграх.

Медалісти

Попередні забіги

Забіг 1

Забіг 2

Забіг 3

Забіг 4

Забіг 5

Забіг 6

Забіг 7

Півфінали 

Перші 2 спортсмени (Q) виходять до наступного кола, плюс 2 спортсмени кваліфікуються (q) за часом.

Півфінал 1

Півфінал 2

Півфінал 3

Фінал

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Чоловіки
Чоловіки